Catlett Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Catlett Mountain (Rappahannock County, Virginia)	
 Catlett Mountain (Warren County, Virginia)